Ö kan avse:

 Ö – en bokstav i det svenska alfabetet
 Ö (landområde) – ett landområde omgivet av vatten
 Ö, Ånge kommun – en småort i Ånge kommun
 -ö – ett ortnamnsefterled
 Ö (musikalbum) – ett musikalbum av Pernilla Andersson
 Ö (lok) – en typ av lokomotiv i Sverige
 Ö  – beteckning för övningsflygplan